Здесь в хронологическом порядке представлены войны и сражения, имевшие место в Северной Америке между переселенцами и индейцами.
События, не связанные непосредственно с этим, но оставившие глубокий след в истории, выделены курсивом.

Примечания 

Сражения США
Сражения в США
Индейские войны
Индейские войны на Диком Западе
Геноцид индейцев